Арайозис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Восток штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Байшу-Парнаиба-Мараньенси. Население составляет  42 505 человек на 2010 год. Занимает площадь 1 782,600 км². Плотность населения — 23,84 чел./км².

Праздник города —  29 марта.

История 
Город основан 29 марта 1938 года.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 45 255 жителей.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 41.667.419,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.188,05 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,486 (данные: Программа развития ООН).

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Муниципалитеты штата Мараньян